Casa Prat de Lleida,
 Casa Prat (Olot), habitatge a la ciutat d'Olot (la Garrotxa) 
 Casa Prat (Vic),
 Casa Prat de la Riba, museu de la vila de Castellterçol, a la comarca del Moianès
 Casa Francesc Prat i Bosch, edifici modernista obra de Joan Amigó al carrer de Mar de Badalona (Barcelonès)